Grand Prix Cycliste de Québec 2018 var den 9. udgave af cykelløbet Grand Prix Cycliste de Québec. Det var det 35. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2018 og blev arrangeret 7. september 2018. Løbet blev vundet af australske Michael Matthews fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
 Jakob Fuglsang kørte for 
 Michael Valgren kørte for 
 Jesper Hansen kørte for 
 Christopher Juul-Jensen kørte for 
 Søren Kragh Andersen kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger 

2018
UCI World Tour 2018